Turó de la Cova (la Pobla de Cérvoles), muntanya del municipi de la Pobla de Cérvoles (les Garrigues)
 Turó de la Cova (Pallejà), muntanya entre els municipis de La Palma de Cervelló i de Pallejà (Baix Llobregat)
 Turó de la Cova (Sant Pere de Vilamajor), muntanya del massís del Montseny, al municipi de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)
 Turó de la Cova de l'Olla, muntanya al municipi del Montmell (Baix Penedès)
 Turó de la Cova de Vicenç, muntanya al municipi dels Garidells (Alt Camp)